SCV est un sigle qui signifie:
 SCV: Stato della Città del Vaticano qui est la dénomination officielle de l'état du Vatican (sur les plaques minéralogiques).

SCV peut signifier:
 SCV: Semis direct sur couverture végétale, qui est une technique d'ensemencement.